

Добешкув — село в гміні Стрикув Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Добешкув — село в гміні Новосольна Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства